Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2010 () — 18-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 10 по 18 июля 2010 года на стадионе «Highfields Sports Club» в городе Ноттингем, Англия.

Победителями Трофея чемпионов (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 4:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 2:1, завоевав первую в своей истории медаль розыгрыша Трофея чемпионов.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2009
  — чемпионы летних Олимпийских игр 2008 и чемпионы мира 2006 года
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 2008
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 2008
  — победители Champions Challenge I 2009

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2010 на официальном сайте FIH
Предыдущий официальный сайт турнира
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2010 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2010

2010
Июль 2010 года
2010 год в Англии
2010 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Англии
Международные спортивные соревнования в Англии